«Організація» () — турецький телесеріал 2021 року у жанрі бойовика, детектива, драми створений компанією Tims & B Productions. В головних ролях — Чаглар Ертогрул, Деніз Байсал, Ахмет Угур Сей, Сердар Єгін, Езгі Еюбоглу, Тунджер Салман, Гюркан Уйгун, Мурат Їлдирим, Юнус Емре Йилдиример, Левент Джан.

Перша серія вийшла в ефір 7 березня 2021 року.

Серіал має 2 сезони. Завершився 48-м епізодом, який вийшов у ефір 29 травня 2022 року.

Серіал продовжений на 3 сезон, який вийшов у ефір 2 жовтня 2022 року.

Режисер серіалу — Бурак Арліель, Бурак Мюйдечі, Ягіз Алп Акайдін, Кетче.

Сценарист серіалу — Етхем Озишик.

В серіалі йдеться про особисте життя, а також про ділове життя спеціальної команди, яка працює в Національній розвідувальній організації.

Сюжет 

У серіалі йтиметься про одну організацію, яка веде боротьбу з терористичними угрупованнями міжнародного значення. Сердар є висококласним спеціалістом, а також командиром сформованого загону. Його долю ніяк не можна назвати простою і обставини склалися таким чином, що хлопець змушений був рости та виховуватися у дитячому будинку. Незважаючи на всі випробування, Сердар завжди відрізнявся від решти хлопців своєю порядністю і був дуже працьовитим. Коли він підріс, то вступив до спецшколи військової розвідки розташованої в Туреччині і там пройшов необхідне військове навчання. Незабаром було ухвалено рішення призначити Сердара командиром секретної групи. Цей загін був сформований начальником відділу антитерору Муратом-беєм. До складу цієї групи увійшли найкращі фахівці своєї справи, і тепер їм необхідно буде будь-якими способами знешкодити особливо небезпечного терориста.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди

Примітки

Посилання 

 Організація на сайті TRT 1
 
 
 
 
 

Телесеріали 2021
Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали турецькою мовою